
Molekulska formula -{C12H19NO2}- se može odnositi na:

 Bametan
 -{2C-E}-
 -{2C-G}-
 2,5-Dimetoksi-4-metilamfetamin
 Metil-DMA
 Oktil cijanoakrilat
 2-Oktil cijanoakrilat
 -{Psi-DOM}-